Sverre Magnus de Noruega (en noruego: Sverre Magno av Norge; Oslo, 3 de diciembre de 2005) es el segundo hijo de  Haakon Magnus, príncipe heredero de Noruega y su esposa Mette-Marit Tjessem Høiby. Es el cuarto nieto del rey Harald V y la reina Sonia. Ocupa el tercer lugar en la línea de sucesión al trono de Noruega, después de su padre y de su hermana, la princesa Ingrid Alexandra.

Biografía

Nacimiento 
En abril de 2005, la casa real noruega emitió un comunicado anunciando el embarazo de la princesa Mette-Marit.

El príncipe Sverre nació el 3 de diciembre de 2005 en el Rikshospitalet de Oslo a las 10:45. Al nacer pesó 3944 gramos y midió 52 centímetros. 

Su nombre se dio a conocer el 5 de diciembre de 2005 en un gabinete presidido por su abuelo, el rey Harald V y su padre el Príncipe Heredero Haakon. Desde su nacimiento, ostenta el título de príncipe de Noruega y el tratamiento de Alteza (que no Alteza Real, como sí tiene su hermana). Por ser el segundo hijo del príncipe heredero, ocupa el tercer lugar en la línea de sucesión al trono noruego. Sverre fue el primer príncipe varón que nació en Noruega tras la abolición de la ley sálica, hecho por el cual no le quitó la condición de heredera a su hermana mayor; la primogénita del príncipe heredero.

Bautismo 
Fue bautizado el 4 de marzo de 2006 en la capilla del Palacio Real de Oslo. Sus padrinos de bautismo fueron Espen Høiby (hermano de su madre), la reina Máxima de los Países Bajos (en aquel momento princesa heredera), el príncipe heredero Pablo de Grecia, Rosario Nadal (en aquel momento princesa de Bulgaria), Bjorn Steinsland (amigo de sus padres) y Marianne Gjellestad (amiga de sus padres).

Nombres

 Sverre: Por el rey Sverre I de Noruega, que reinó entre 1184 y 1202.
 Magnus: Nombre tradicional en la monarquía noruega.

Confirmación 
El 5 de septiembre de 2020 fue confirmado en la iglesia parroquial de Asker, con la presencia de algunos de sus padrinos de bautismo.

Hermanos 

Marius Borg Høiby, nacido el 13 de enero de 1997. Medio hermano, fruto de la relación de su madre con Morten Borg.
Ingrid Alexandra, nacida el 21 de enero del 2004.

Educación 
El 18 de agosto de 2011 empezó la educación primaria en Jansløkka, un colegio público situado en Asker. El 17 de junio de 2014 la casa real noruega anunció que el príncipe seguiría sus estudios en el colegio privado Montessori de Oslo, lo que generó una gran polémica y malestar en el país nórdico. Asistió a esta escuela hasta 2021. A partir de 2021, Sverre Magnus asistió a la Escuela Secundaria Superior Elvebakken en Oslo, la misma escuela a la que asiste actualmente su hermana mayor, la Princesa Ingrid Alexandra, siguiendo la línea de Tecnología de la Información y Producción de Medios (IM).

Títulos y distinciones honoríficas

Títulos y tratamientos 

 3 de diciembre de 2005 - actualidad: Su Alteza, el príncipe Sverre Magnus.

Distinciones honoríficas noruegas 
  Medalla Conmemorativa del Jubileo de Plata del Rey Harald V (17/01/2016).

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

 Página oficial de Sverre Magnus (en inglés y noruego)

Nobles de Noruega del siglo XXI
Familia Real Noruega
Príncipes de Noruega de la casa de Glücksburg
Niños de la realeza